The Great Stone War — другий студійний альбом американського дезкор-гурту Winds of Plague, випущений 11 серпня 2009 року.

Список композицій

Джерела 
 The Great Stone War  allmusic
 The Great Stone War  last.fm

Альбоми Winds of Plague
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми дезкору
Музичні альбоми 2009
Рок-альбоми
Серпень 2009
Події 11 серпня